Jernej je lahko:
 Jernej, moško osebno ime
 Jernej, priimek

Glej tudi 
 Sveti Jernej (razločitev)